Dragon Rapide puede referirse a:

  de Havilland DH.89 Dragon Rapide, un tipo de avión famoso por haber trasladado al dictador Francisco Franco el día de su alzamiento; o
 Dragon Rapide, película española.